R77 ou R-77 peut faire référence à :
 Autres anomalies des protéines plasmatiques, d'après la classification internationale des maladies ;
 HMS Majestic (R77), un porte-avions de la Royal Navy ;
 Vympel R-77, un missile air-air russe.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres